VCF son siglas que pueden hacer referencia a:
 Formato Variant Call, formato empleado en bioinformática para almacenar variaciones de secuencias genéticas.
 Valencia Club de Fútbol, equipo de fútbol con sede en la ciudad de Valencia, España.